Ljusegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (6,92 ha)
Ljusegöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Ljusgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn